České příjmení Prachař nosí více osobností:

 mužská podoba
 Antonín Prachař (* 1962) – český politik
 David Prachař (* 1959) – český herec
 Ilja Prachař (1924–2005) – český herec
 Ivo Prachař (* 1982) – český basketbalista
 Jakub Prachař (* 1983) – český herec
 Kamil Prachař (1931–2020) – český herec
 Kamil Prachař (lední hokejista) (* 1963) – český hokejista
 Martin Prachař (* 1979) – český házenkář

přechýlená podoba
 Agáta Prachařová, roz. Agáta Hanychová (* 1985) – česká modelka a herečka, manželka Jakuba Prachaře
 Jana Prachařová (* 1937) – česká herečka, manželka Ilji Prachaře
 Mariana Prachařová (* 1994) – česká herečka
 Vlaďka Prachařová (* 1944) – česká zpěvačka

Související články 
 Prach (rozcestník)

Externí odkazy